Le championnat d'Algérie de football 1993-1994 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

L'US Chaouia remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
L'US Chaouia remporte le championnat à la différence de buts particulière et se qualifie pour la Coupe des clubs champions 1995. La JS Bordj Menail, troisième, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1995. La JS Kabylie, dauphin  du champion et  vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1995. le crbelcourt 4é qualifié pour la coupe arabe des clubs champions 1995 et l'asain m'lila finaliste de la coupe d'algerie qualifié pour la coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe 1995 .
 Résultats entre l'US Chaouia, La JS Kabylie et La JS Bordj Ménaiél en Championnat : pour départagé le champion 1993-1994 .

L'USM Bel-Abbès, l'ES Sétif et le WA Mostaganem sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.
Le classement officiel est :

Calendrier 
Source.

Résultats 

(*) WAT/JSBM joué à 13h30 pour permettre à la JSMB de prendre l'avion Tlemcen-Alger de 17h00. 

(*) Réserves formulées par l'ESS à propos du joueur Meraga (MCA). Le club sétifien réclame le gain du match alors que les algérois réclame de leur côté le maintien du score initial. Après plusieurs mois de recours des deux clubs le résultat initial du match (1-1) sera finalement homologué par l'instance fédérale.  

 * NB : l'uschaouia champion de la phase aller  avec 21 points pour 15 matches joués , dont 9 victoires , 3nuls et 3défaites , pour 20 buts marquié et 9 buts encaisser (+11buts ) . Hadj Adlane ( JSK )  , meilleur buteur avec sept buts , suivé de Tebbal du MCAlger avec 6 buts , et Ali Moussa ( CRB ) six buts luis aussi .

 NB : Hadj Adlane Meilleur Buteurs du Championnat Avec 15 Buts .

Buteurs

Notes et références 
 Hebdomadaire Algérien ; Sadda El Malaib paru à Sétif numero 98 du lundi 30 juin 1994

Liens externes 
  
Carnet spécial du championnat national d'Algerie de football saison 1993-1994 (archives personnelles de M'hammed Z.)

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1993-1994
 Championnat d'Algérie de football D2 1993-1994

Championnat d'Algérie de football
Football en 1993
Football en 1994